

Калн Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Калн — переписна місцевість, штат Пенсильванія